Чемпионат Великобритании по снукеру 2009 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Телфорде, Англия, с 5 по 13 декабря 2009 года.

В финале Дин Цзюньхуэй выиграл у Джона Хиггинса со счётом 10:8. Вместе с главным призом Дин получил 276 пирогов от спонсора — в количестве, равном его весу (69 кг). Этот приз Дин Цзюньхуэй передал в фонд помощи бедным.

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составил £625,000.

Победитель: £100,000
Финалист: £46,000
Полуфиналисты: £23,250
Четвертьфиналисты: £16,450
Last 16: £12,050
Last 32: £8,750
Last 48: £5,500
Last 64: £2,300

Высший брейк в квалификации: £500
Максимальный брейк в квалификации: £1,000

Высший брейк в основном турнире: £ 5,000
Максимальный брейк в основном турнире: £ 25,000

 В качестве дополнительного приза спонсор турнира, компания Pukka-Pies, предоставила победителю пироги в количестве, равном его весу.

Результаты 
Всего в чемпионате Великобритании участвовали 16 «сеяных» игроков и 16 игроков, пробившихся из квалификации. Ниже представлены результаты и данные финальной (телевизионной) стадии турнира:

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификационного турнира прошли с 23 по 30 ноября 2009 в Pontin's Centre, Престатин, Уэльс.

Сенчури брейки

Квалификация 
 143, 125, 110, 104 Том Форд
 141 Стюарт Бинэм
 138, 101 Тепчайя Ун-Нух
 135, 115 Джимми Робертсон
 134 Брендан О'Донохью
 129, 110 Стивен Ли
 128 Дэвид Гилберт
 127, 108 Саймон Бедфорд
 127, 103 Лян Вэньбо
 122 Марк Джойс
 120 Энтони Хэмилтон
 114, 113, 105, 101, 100 Питер Лайнс
 113*, 100 Тони Драго
 111 Ли Спик
 111 Роберт Милкинс
 111 Род Лоулер
 108 Дэвид Грэй
 107 Мэттью Стивенс
 106 Мэттью Коуч
 104, 102 Рори Маклауд
 104, 100 Крейг Стидман
 103 Марк Дэвис
 102 Сяо Годун
 100 Дэвид Моррис
 100 Доминик Дэйл
 100 Эндрю Хиггинсон

Основной турнир 
 141, 103 Стивен Ли
 141, 136, 132, 115, 102, 101 Марк Селби
 137, 127, 119, 100 Нил Робертсон
 134, 114, 113 Дин Цзюньхуэй
 134, 118, 116, 114, 110, 104 Ронни О'Салливан
 130, 115, 112, 108 Стивен Хендри
 129, 127, 116, 115, 115, 110, 109 Джон Хиггинс
 125 Райан Дэй
 124**, 102 Алистер Картер
 124 Лян Вэньбо
 121, 112, 104, 100 Марк Аллен
 119, 101 Шон Мёрфи
 108, 103 Стивен Магуайр
 104 Марко Фу
 101 Мэттью Стивенс
 100 Джейми Коуп

* Брейк в 113 очков стал для Тони Драго сотым сенчури в карьере. На это ему понадобилось 25 сезонов. 
** Брейк в 124 очка стал для Алистера Картера сотым сенчури в карьере. 14 сезонов он затратил на достижение этого результата.

Примечания

Ссылки 

 Основная информация и результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2009 год в снукере